'19-й Венецианский международный кинофестиваль проходил в Венеции, Италия, с 24 августа по 7 сентября, 1958 года.

 Жюри 

 Жан Гремийон (председатель жюри, Франция),
 Карлос Фернандес Куэнка (Испания),
 Пьеро Гадда Конти, (Италия),
 Альберто Латтуада (Италия),
 Хидеми Ина (Япония),
 Фридрих Луфт (ФРГ),
 Сергей Васильев (СССР).

 Конкурсная программа 
 Ночной свет, режиссёр Ларс-Эрик Кьелльгрен
 Восьмой день недели, режиссёр Александр Форд
 Легенда о Нараяме, режиссёр Кэйсукэ Киносита
 Жизнь, режиссёр Александр Астрюк
 В случае несчастья, режиссёр Клод Отан-Лара
 Жизнь Мухомацу, режиссёр Хироси Инагаки
 Волчья яма, режиссёр Йиржи Вайс
 Вызов, режиссёр Франческо Рози
 Богова делянка, режиссёр Энтони Манн
 Из первых рук, режиссёр Роналд Ним
 Девица Розмари, режиссёр Рольф Тиле
 Любовники, режиссёр Луи Маль
 Чёрная орхидея, режиссёр Мартин Ритт
 Отарова вдова, режиссёр Михаил Чиаурели

 Награды 
 Золотой лев: Жизнь Мухомацу, фильм Хироси Инагаки
 Серебряный лев — Специальный приз жюри:
 Вызов, фильм Франческо Рози
 Любовники, фильм Луи Маль
 Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль: Алек Гиннесс — Из первых рук Кубок Вольпи за лучшую женскую роль: Софи Лорен — Чёрная орхидея''
 Премия за лучший детский фильм в категории "для детей старше 7 лет" — фильм Виктора Эйсымонта "Дружок".

Ссылки 
 19-й Венецианский кинофестиваль 
 Официальный сайт кинофестиваля в Венеции

Август 1958 года
Сентябрь 1958 года
1958 год в Италии
Кинофестивали 1958 года